E (латиница), Е (кириллица):

 Е (кириллица) — буква кириллических алфавитов.
 E (латиница) — пятая буква латинского алфавита.
 Е (паровоз) — серия паровозов.
 Е (паровоз, Николаевская железная дорога)
 Е — тип метровагонов.
 Е (фамилия) — китайская фамилия (клан).
 E-ряды — ряды, часто применяемые для использования в радиодеталях.
 E — маршрут нью-йоркского метро.
 E — модуль Юнга, коэффициент, характеризующий сопротивление растяжение-сжатие материала при упругой деформации.
 Exxx — европейская схема кодирования пищевых добавок.
 E — префикс европейских автомобильных маршрутов.
 E — префикс европейских пешеходных маршрутов Европейской ассоциации пешего туризма ().
 E — запись числа 14 в шестнадцатеричной системе счисления.
 Витамин E
 E — обозначение эллиптических галактик по системе Хаббла.
 E — обозначение энергии в физике.
 E — обозначение напряжённости электрического поля в физике.
 e, e- — обозначение электрона в физике элементарных частиц.
 E — жаргонное название наркотика экстази.
 E — название двух разных объектно-ориентированных языков программирования: E и E.
 E — в популяционной генетике обозначение гаплогруппы E (мтДНК) и гаплогруппы E (Y-ДНК).
 Е — название понятия «карма» в китайском буддизме.

Математика 
 e (число) — число Эйлера, число Непера, математическая константа, основание натурального логарифма, трансцендентное число.
  — нормальный эллиптический интеграл Лежандра 2-го рода.
  — экспонента, упрощающая запись чисел с большим кол-вом нолей. Вычисляется при помощи: , где n — число перед E, а x — число после E.

Топонимы 
 Е — муниципалитет в штате Мон Республики Союз Мьянма.
 Е () — город в штате Мон Республики Союз Мьянма.
  — деревня на Канарских островах.
 Е — река в штате Мон Республики Союз Мьянма.

Музыка 
 E — обозначение ноты ми либо аккорда ми мажор в музыке.
 E — альбом норвежской группы Enslaved.
 E — альбом шведского репера Ecco2K.
 E — мини-альбом южнокорейской группы BIGBANG.
 E — видеоальбом американского рэпера Эминема.
 Е — в сервисах прослушивания музыки используется как сокращённое от Parental Advisory: Explicit Content.

См. также 
 
 
 Ѣ — буква кириллицы.
 Ε (Эпсилон) — пятая буква греческого алфавита.
 Е — знак каны.
 EE
 e² — музыкальный альбом.
 Е-метр
 Σ (сигма)